400 m stylem zmiennym kobiet – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2013. Eliminacje i finał odbyły się 4 sierpnia.

W tej konkurencji wzięło udział 30 (31 zgłoszonych) zawodniczek z 23 państw.

Złoty medal zdobyła Katinka Hosszú reprezentująca Węgry. Drugie miejsce zajęła Hiszpanka Mireia Belmonte, a brązowy medal przypadł Elizabeth Beisel ze Stanów Zjednoczonych.

Rekordy

Wyniki

Eliminacje

Finał

Bibliografia 
 
 

Pływanie na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2013